Таифалы (тайфалы; ) — древнегерманское племя, принадлежащее, по мнению некоторых авторов, к остготской группе. К III веку поселились в Северном Причерноморье, откуда во второй половине IV в. были вытеснены гуннами. Таифалы были подчинены остготскому королю Германриху. Во время нашествия гуннов, вслед за вестготами с разрешения императора Валента, перешли Дунай и участвовали в борьбе вестготов с ним же.

Исторические источники 
Среди других святой Амвросий Медиоланский писал, резюмируя ситуацию в Риме после битвы при Адрианополе (378): «Гунны восстали против аланов, аланы против готов, готы против тифалов и сарматов … и это не конец. Везде голод, чума среди животных и людей, […] Вы можете видеть, что мы стоим перед концом света».

Литература 
 Вакуленко Л. Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси. — К.: ІА НАН україни, 2010. — C.215—218;
 Вакуленко Л. В. Археологические свидетельства о народе тайфалов // Вестник древней истории. — 2009. — № 1. — С.175—180.
 

Остготы
Исчезнувшие народы
Великое переселение народов